Plusieurs villes possèdent une rue de Nazareth ou une rue Nazareth :

Rue de Nazareth, à Ath.

Rue Nazareth, à Montréal.

Rue de Nazareth à Aix-en-Provence.
 Rue de Nazareth à Lyon.
 Rue de Nazareth à Montpellier.
 Rue de Nazareth à Nogent-le-Rotrou.
 Rue de Nazareth et rue Notre-Dame-de-Nazareth  à Paris.
 Grande-rue Nazareth à Toulouse.

Nazareth